A 2019-es Supercars szezon (hivatalos nevén Virgin Australia Supercars Championship) egy ausztrál autóverseny sorozat, amely ezen a néven a 23. szezonját rendezte meg. Az idény március 2-án vette kezdetét Adelaideben és november 24-én ért véget Newcastleben. Az egyéni bajnokságban Scott McLaughlin, a csapatoknál pedig Triple Eight Race Engineering érkezett címvédőként. McLaughlin sikeresen megvédte bajnoki címét. A DJR Team Penske alakulata gyűjtötte a legtöbb pontot a csapat versenyben, így ők lettek a bajnokok.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár
A 2019-es szezon versenynaptárát 2018. október 11-én jelentették be.

Eredmények

Pontrendszer

Egyéni tabella 

Félkövér — Pole-pozícióDőlt — leggyorsabb kör

Csapat tabella

Megjegyzések 
 Egy csapat számára maximum két versenyző szerezhet pontokat, így a #6-os rajtszámú autó, mint egy külön csapat van bejegyezve a csapatok bajnokságában.
 A 23Red Racing a Tickford Racing szatelit csapata volt.
 A Tim Blanchard Racing a Bead Jones Racing szatelit csapata volt.
 Egy csapat számára maximum két versenyző szerezhet pontokat, így a #7-es és a 15-ös rajtszámú autók, mint egy külön csapat van bejegyezve a csapatok bajnokságában.
 Eredetileg McLaughin szerezte meg az első rajtkockát, azonban egy technikai szabálysértés miatt büntetést kapott, ezért Chaz Mostert indulhatott az első helyről.
 A Sandown 500 időmérőjén szerzett első rajtkocka nem számít bele a versenyző statisztikájába.

Jegyzetek 

Supercars
Autóversenyzés Ausztráliában